A Green jelentheti a következőket:

 Green, zöld szín angolul


Földrajz

Amerikai Egyesült Államok 
 Green (Kalifornia)
 Green (Kansas)
 Green (Kentucky)
 Green (Ohio)
 Green (Oregon)
 Green megye (egyértelműsítő lap)

Média

Könyvek 
 Green (képeskönyv) – Laura Vaccaro Seeger által illusztrált alkotás
 Green (regény) – Ted Dekker könyve

Zene 
 Green (együttes) – chicagói rockformáció
 Green (Green-album)
 Green (B’z-album)
 Green (Forbidden-album)
 Green (Steve Hillage-album)
 Green (R.E.M.-album)
 Green (Ray LaMontagne-album)
 Green (Remon Stotjin-album)
 Green (Hank Roberts-album)
 Green (John Paul Young-album)

Dalok 
 Green (Brendan James-dal)
 Green (Goodshirt-dal)
 Green (Alex Lloyd-dal)